Angel Face – cocktail
 Seduzione mortale (Angel Face) – film del 1953 diretto da Otto Preminger
 Angel Face – film del 2018 diretto da Vanessa Filho
 Angel Face – musical di Victor Herbert del 1919
 Angel Face – singolo della The Glitter Band del 1974
 Angel Face – EP di Eric Sardinas del 2000